Тя́рлево  — топоним в России, в Санкт-Петербурге.

 Тярлево — посёлок в составе Пушкинского района.
 Тярлево — ликвидированный остановочный пункт (платформа) на разобранном перегоне Царское Село (Детское Село) — Павловск I.